La Prva savezna liga SFRJ 1984-1985, conosciuta semplicemente come Prva liga 1984-1985, fu la 56ª edizione del campionato jugoslavo di calcio, la 39ª dopo la fine della seconda guerra mondiale. La vittoria finale fu appannaggio del , al suo secondo titolo.

Nel ranking UEFA 1984-85 la Prva liga si piazzò al 7º posto (9º nel quinquennale 1980-1985).

Avvenimenti
L'inizio del torneo registrò subito delle partenze lente da parte delle protagoniste delle edizioni precedenti: in particolare, la Dinamo Zagabria si ritrovò all'ultimo posto dopo solitario dopo tre gare, mentre i campioni uscenti della Stella Rossa stazionarono nelle posizioni medio-basse della classifica occupando l'ultimo posto in solitaria alla dodicesima giornata. Ad approfittare di questa situazione fu un gruppo di squadre, da cui emersero lo Željezničar (divenuta la prima squadra a prendere il comando solitario della classifica) e il Partizan, che per tutto il mese di ottobre si alternarono in vetta. Con l'inizio del mese successivo uscirono dal guscio l'Hajduk e il Sarajevo, sinora rimaste a ridosso delle prime. Quest'ultima squadra, in particolare, diede avvio ad una fuga a cui il solo Hajduk sembrò poter tener testa; dopo aver concluso il girone di andata in vetta a +2 dai rivali, il Sarajevo riuscì a confermarsi in vetta nonostante un calo di rendimento patito dopo la pausa invernale. Dopo aver pareggiato per 0-0 lo scontro diretto esterno in programma il 14 aprile, il Sarajevo continuò a confermarsi in vetta malgrado dei distacchi risicati, mettendo infine le mani sul suo secondo titolo nazionale all'ultima giornata, sconfiggendo in casa la Stella Rossa.

Assieme all'Hajduk, ottennero la qualificazione in coppa UEFA il Partizan, agevolato da un finale balbettante da parte dello Željezničar, e dal Vardar, ripescato grazie alla vittoria in coppa nazionale da parte della Stella Rossa avvenuta in maggio. La lotta per non retrocedere si decise con una giornata di anticipo e vide il declassamento in seconda divisione da parte del Radnički Niš e dell', entrambe calate alla distanza dopo dei buoni avvii che le avevano portate a ridosso delle prime posizioni.

Squadre partecipanti

Profili

Provenienza

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Jugoslavia, qualificata alla Coppa dei Campioni 1985-1986
      Vincitrice della coppa nazionale, qualificata alla Coppa delle Coppe 1985-1986
      Qualificate alla Coppa UEFA 1985-1986
      Retrocesse in Druga Liga 1985-1986

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti delle squadre interessate.
Coppe minori:Qualificata alla Coppa Mitropa 1985-1986 : .Qualificata alla Coppa dei Balcani per club 1986 : nessuna.Qualificate alla Coppa Piano Karl Rappan 1985 : nessuna.

Statistiche

Classifica in divenire

Primati stagionali

Classifica marcatori

|- style="background-color: #ffffff;"
! colspan="5" style="text-align: right;" | Fonte: sportsport.ba

Affluenza

Risultati

Tabellone

Calendario 

 Fonti: sportsport.ba, exyufudbal e rsssf

Squadra campione

Note

Voci correlate 
Druga Liga 1984-1985
Kup Maršala Tita 1984-1985

Collegamenti esterni 
  Statistiche stagione 1984-85 su historical-lineups.com
  Stagione 1984-1985 su eu-football.info
  Stagione 1984-1985 su HRnogomet
  Stagione 1984-1985 su sportsport.ba
  Le stagioni 1983-1988 su FSG Zrenjanin
  Le stagioni 1981-1990 su claudionicoletti
  Risultati su exYUfudbal
  Stagione 1984-1985 su RSSSF

Calcio nel 1984
Calcio nel 1985
1985
Campionato jugoslavo di calcio